Lüchow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lüchow, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Lüchow, Niedersachsen,